A természetes diszprózium (Dy) hét stabil izotópból áll: 156Dy, 158Dy, 160Dy, 161Dy, 162Dy, 163Dy és 164Dy, melyek közül a leggyakoribb a 164Dy (természetes előfordulása 28,18%).

29 radioizotópját írták le, közülük a legstabilabb a 154Dy (felezési ideje 3,0 millió év), a159Dy (144,4 nap) és a 166Dy (81,6 óra). A többi izotóp felezési ideje 10 óránál rövidebb, a többségé a 30 másodpercet sem éri el. 12 magizomerje ismert, közülük a legstabilabbak a 165mDy (t1/2 1,257 perc), 147mDy (t1/2 55,7 másodperc) és a 145mDy (t1/2 13,6 másodperc).

A leggyakoribb stabil izotópnál (164Dy) könnyebbek elsősorban elektronbefogással bomlanak, míg a nehezebb izotópok főként béta-bomlóak. Előbbiek esetén a bomlástermék többnyire terbium, az utóbbiaknál főként holmium.

A 164Dy a legnehezebb, elméletileg stabil izotóp.

Standard atomtömeg: 162,500(1) u

Táblázat

Megjegyzések
 Ismeretesek olyan geológiai minták, amelyek izotóp-összetétele a szokásos értékeken kívül van. Az atomtömeg bizonytalansága ezeknél meghaladhatja a jelzett hibahatárt.
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Diszprózium